Girofle est un terme qui peut s'appliquer :
 au Giroflier (Syzygium aromaticum), un arbre de la famille des Myrtaceae ;
 aux clous de girofle, l'épice obtenue à partir des boutons floraux de cet arbre.